Евге́ний Матве́ев:
 Матвеев, Евгений Анатольевич (род. 1966) — советский, узбекистанский и российский футболист.
 Матвеев, Евгений Владимирович (род. 1950) — украинский художник.
 Матвеев, Евгений Семёнович (1922—2003) — советский и российский актёр, режиссёр, сценарист.
 Матвеев, Евгений Юрьевич (род. 1985) — российский регбист.